Forme normale (bases de données relationnelles)#FNDC - forme normale domaine clé
Mouvement FNDC